Knauff ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Knauff (1765–1835), deutsch-russischer Industrieller
 Ansgar Knauff (* 2002), deutscher Fußballspieler
 Franz Knauff (1835–1920), deutscher Hygieniker, Professor an der Universität Heidelberg
 Marie Knauff (1841–1895), deutsche Schauspielerin und Schriftstellerin
 Markus Knauff (* 1964), deutscher Psychologe und Kognitionswissenschaftler
 Matthias Knauff (* 1978), deutscher Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und Richter
 Mick Knauff (* 1966), deutscher Journalist

Sonstiges:
 Mount Knauff, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Knauf (Begriffsklärung)